Питер Юрасик (; род. 25 апреля 1950, Квинс, Нью-Йорк, США) — американский актер, комик, писатель.

Биография 
Питер Юрасик начал свою актёрскую карьеру в средней школе в Valley Stream, в Нью-Йорке, где он участвовал во многих театральных постановках. Он получил первый приз на нью-йоркском шекспировском фестивале в 1967 и был назван лучшим актёром на фестивале одно-актных произведений в Филадельфии в 1970. Питер также написал пьесу под названием «В моей комнате».

В 1972 он окончил университет Нью-Хэмпшира, отделение театра и танцев. Питер Юрасик играл в театре, снимался в кино и на телевидении в течение 25 лет. Его самая популярная роль сегодня — это посол Лондо Моллари, герой фантастического сериала «Вавилон-5». Он также стал публикуемым писателем, соавтором «Дипломатический акт» вместе с Вильямом Х. Кейтом.

В 1996 Питер получил награду «Universe Reader’s Choice Award» как лучший актёр второго плана, за работу в сериале и спин-оффах «Вавилона-5».

В настоящее время живёт в городке Уилмингтон на Восточном побережье Атлантического океана.

Фильмография

Ссылки 
 

Выпускники Университета Нью-Гэмпшира
Преподаватели Университета Северной Каролины в Уилмингтоне